Разинский сельсовет

Башкортостан 

 Разинский сельсовет Фёдоровского района

Вологодская область 

 Разинский сельсовет Харовского района